Ранд може да се отнася за:

 Ранд, паричната единица на Република Южна Африка
 Айн Ранд (1905-1982), американска писателка
 Ранд ал-Тор, един от главните персонажи в поредицата „Колелото на Времето“